Ubirajara (лат., возможное русское название — убиражара) — название, предлагаемое для рода тероподовых динозавров семейства компсогнатид, живших в раннемеловую эпоху (аптский век, 125—113 млн лет назад) на территории Гондваны. Единственный предлагаемый вид Ubirajara jubatus известен из отложений  на северо-востоке Бразилии. Публикация научного описания таксона в 2020 году вызвала этическую полемику из-за того, что типовой образец U. jubatus предположительно был получен путём контрабанды; в результате работа, в которой описываются род и вид, была отозвана.

Описание 
Ubirajara была мелким бипедальным хищником, который, вероятно охотился на насекомых и, возможно, мелких позвоночных, таких как лягушки и ящерицы. Авторы описания оценили размер животного примерно с курицу, а с длинным хвостом имел общую около одного метра. Тело рептилии было покрыто нитевидными перьями. Новый вид представляет собой первого гондванского нептичьего динозавра-теропода с сохранившимися нитевидными покровными структурами (ранее таковыми были представители группы авиал). Это также первый не манираптор, обладавший сложными покровными структурами, которые, скорее всего, использовались для демонстрации. Образец имел «гриву» из прото-перьев (высотой около 10 см), которая проходила вдоль его спины и хвоста, и уникальные, 15-сантиметровые лентообразные структуры на плечах, которые выступали с его сторон как шипы. Подобные специализированные перья есть на сгибах крыла самцов современной вымпеловой райской птицы. Сходные но мелких размеров шипы обнаружены у ископаемых ютираннуса и бэйпяозавра.

История открытия 
Род и его единственный типовой вид Ubirajara jubatus были описаны в 2020 году в журнале Cretaceous Research группой учёных во главе с Робертом Смитом (Robert S. H. Smyth) из Портсмутского университета (Великобритания). Голотип  представляет собой частично сохранившийся скелет (частичный скелет, сохранившийся на плите слоистого известняка), который был найден в 1995 году на территории нижнемеловой формации Крато на северо-востоке Бразилии (штат Сеара), а затем предположительно незаконно был вывезен в Германию, где и хранится в Государственном музее естествознания (Карлсруэ). 

Родовое название Ubirajara переводится с языка тупи как «властелин копья», что соответствует странным удлинённым структурам на плечах динозавра. Видовое название jubatus происходит от латинского слова, означающего «гривистый» или «гребенчатый».

Этические проблемы 
Согласно президентскому указу 1942 года, ископаемые остатки, обнаруженные на территории Бразилии, являются государственной собственностью. В 1990 году  опубликовал свод правил, по которому научные образцы, в том числе и окаменелости, могут вывозиться за пределы Бразилии в научных целях, при этом оставаясь собственностью государства; при этом учёные должны получить одобрение совета на вывоз за границу и если материал станет типовым для какого-либо нового вида, то позже он должен быть возвращён обратно в Бразилию.

После публикации описания бразильские учёные начали кампанию, целью которой является возвращение образца Ubirajara в Бразилию; Бразильское палеонтологическое общество объявило, что вместе с Национальным советом по научно-техническому развитию будет расследовать законность экспорта образца в Германию. По этическим соображениям статья с описанием (находилась в прессе) была отозвана из журнала Cretaceous Research. 

Соавтор описания Эберхард Фрей заявил, что разрешение на экспорт образцов (неопределённых) было получено у бразильского чиновника, и что теперь он обсуждает ситуацию с бразильскими коллегами. По словам Фрея, «он [образец] прибыл законно, но мы не может доказать это должным образом» (). Однако в обнародованном документе не упоминается закон 1990 года и отсутствует подтверждение одобрения со стороны совета. Другой соавтор описания, Дэвид Мартил, в течение многих лет публично выступает за легализацию экспорта образцов из Бразилии, критикуя местные законы как слишком строгие и контрпродуктивные.

Хотя Фрей указал на то, что высокая значимость образца была признана не сразу, его слова были подвергнуты сомнению бразильским палеонтологом . По мнению Келлнера, маловероятно, чтобы образец и в самом деле оставался незамеченным в течение стольких лет.

Систематика 
Исследователи отнесли новый таксон к семейству компсогнатид, в пределах которого сближают его с такими видами как компсогнат  и синокаллиоптерикс .

Кладограмма по анализу Смита и коллег (2020):

Наружный покров:

* Чешуя на задних конечностях

Примечания 

Компсогнатиды
Монотипические роды архозавров
Динозавры Южной Америки
Динозавры мелового периода
Фоссилии, описанные в 2020 году
Фоссилии из меловых отложений Бразилии